Ноая́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 515 осіб у працездатному віці (15-64 років) 393 були активні, 122 — неактивні (показник активності 76,3%, у 1999 році було 76,6%). З 393 активних працювало 355 осіб (197 чоловіків та 158 жінок), безробітних було 38 (10 чоловіків та 28 жінок). Серед 122 неактивних 42 особи були учнями чи студентами, 45 — пенсіонерами, 35 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 346 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 828,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ноаяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ноаяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн